Deutsche 17. Armee bezeichnet folgende Großverbände:
* 17. Armee (Deutsches Kaiserreich), Verband im Ersten Weltkrieg
 17. Armee (Wehrmacht), Verband im Zweiten Weltkrieg